Karlsbad – città della Repubblica Ceca
Karlsbad – città della Germania